Auguste Spichiger (1842-1919), ouvrier horloger, militant libertaire et anarchiste suisse, membre actif de la Fédération jurassienne
 Friedrich Spichiger (1875-1937)
 Rodolphe Spichiger (1946-), botaniste suisse